Fusisporella är ett släkte av svampar. Fusisporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fusisporella